Funcționarul de bancă a fost o revistă lunară, care a apărut, începând cu 31 mai 1925, la Cluj, ca organ al “Colegialității” Asociației Funcționarilor Români de Bancă, Industrie și Comerț. Avea sediul la Cluj. Redacția și administrația se aflau în Palatul Camerei de Comerț și Industrie din Cluj.

”Funcționarul de bancă va continua să țină trează, în sufletele colegilor, conștiința de tagmă și va servi la tribună liberă pentru toți acei care cred că au de spus un cuvânt în legătura cu ideea care ne frământă pe noi.” 
Colaborează: I. Bănățeanu, V. Chirilă.

Revista avea ca și scop propagarea ideii de organizare a funcționarilor particulari de toate categoriile și de naționalitate română. 

Ca și teme găsim: diferențe între organizațiile din străinătate și Organizația Funcționarilor Români de Bancă, Industrie și Comerț, sau informații despre asociație și despre Adunarea Generală. 

Lozinca revistei era: “Răsplătirea muncii noastre depuse în interesul propășirii generale, tratarea umană în raport cu pregătirea ce o avem și independența exprimării liberei noastre gîndiri în afară de oficiu.”

Reviste desființate din România